Erster in der Saison 1974/75 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde Borussia Mönchengladbach.

Saisonüberblick 
Borussia Mönchengladbach gewann in dieser Saison mit Torschützenkönig Jupp Heynckes den Titel und wurde damit zum dritten Mal Deutscher Meister. Zusätzlich gewannen die Gladbacher mit dem UEFA-Pokal auch noch ihren ersten internationalen Titel. Am Ende der Saison wechselte Erfolgstrainer Hennes Weisweiler nach 11 Jahren bei der Borussia zum FC Barcelona. Titelverteidiger Bayern München konnte zwar den europäischen Titel verteidigen und gewann erneut den Europapokal der Landesmeister, in der Bundesliga landeten sie aber nur auf Platz 10 – nach einem 0:6 gleich am ersten Spieltag in Offenbach – und Trainer Udo Lattek wurde noch während der laufenden Saison entlassen. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Hertha BSC (Vize-Meister), der Hamburger SV (4.) und
der 1. FC Köln (5.). Der Drittplatzierte Eintracht Frankfurt gewann den DFB-Pokal und nahm daher am Europapokal der Pokalsieger teil. Anstelle der Eintracht spielte der Vize-Pokalsieger MSV Duisburg im UEFA-Pokal.

Durch die Gründung der zweigleisigen Zweiten Bundesliga änderte sich die Abstiegsregel. Da neben den beiden Erstplatzierten der Gruppen Nord und Süd die beiden Zweitplatzierten einen dritten Aufsteiger ausspielten, stiegen ab dieser Saison drei Mannschaften aus der 1. Bundesliga ab, darunter erstmals der VfB Stuttgart.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft Borussia Mönchengladbach

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

1974 75
Fußballsaison 1974/75